Xellos es un personaje de ficción creado por el escritor japonés de novelas fantásticas Hajime Kanzaka para la serie Slayers. Su nombre japonés es ゼロス (ze-ro-su) aunque también responde a las variantes de "Zeros", "Xeros", "Xellos", y el fandom le adjudica erróneamente el apellido de "Metallium".

Xelloss es un mazoku (demonio/monstruo espiritual según el folklore japonés) de alto rango. Su verdadero ser es un cono de energía espiritual de color negro, pero para poder manifestarse en el plano físico suele adoptar la forma de un sacerdote humano más o menos joven con ropajes negros y pelo púrpura cortado al estilo de los pajes medievales. El personaje suele adoptar una perpetua sonrisa con los ojos cerrados, salvo ocasiones especiales en donde abre los ojos, siendo estos de color amatista y con la pupila rasgada.

Xelloss es uno de los personajes de Slayers más identificados con el folklore japonés en una serie de reminiscencias claramente occidentales. Según la mitología tradicional japonesa, es un mazoku, un demonio espiritual de gran poder. También tiene los ojos violetas, como corresponde a esas criaturas, y suele adoptar una sonrisa perpetua con los ojos cerrados (tanupii), característica común de los espíritus traviesos que pueden cambiar de forma según las necesidades. Estas características son también muy comunes en otros personajes de anime con ese perfil.

Xelloss fue creado por la mazoku Zellas Metallium una de los cinco sirvientes directos del rey mazoku Sabragnigdu, utilizando todo su poder para crear a un único servidor que ostenta el título de general-sacerdote (el resto de los altos mazokus crearon dos sirvientes directos, un general y un sacerdote) lo que lo hace superior a cualquier siervo directo de los demás mazokus, incluso que los de Fibrizzo, el sirviente más poderoso del rey mazoku "ojo de rubí". Voz: Akira Ishida (Japón), Luis Carreño (Venezuela), David Moo (Estados Unidos). 

Personajes de Slayers
Antihéroes
Demonios ficticios
Sacerdotes ficticios